Генеалогія (, родовід) — дисципліна досліджуюча походження та зв'язки.

 Генеалогія — родознавство, допоміжна історична дисципліна.
 Генетична генеалогія — набір генетичних методів, що використовуються для досліджень з генеалогії.
 Генеалогія в біології → «Генетична генеалогія».
 Математична генеалогія — мережева база даних, яка видає академічний родовід конкретного математика.
 Генеалогічне дерево

Інше
 Генеалогічна класифікація мов
 Генеалогія болю (книга) — подарункова книга Меріліна Менсона.
 Генеалогія Вельфів — складена на латинській мові невідомим автором коло 1126 р., історія німецької гілки роду Вельфів.
 Генеалогічні записки — періодичне видання, збірник різних матеріалів із проблем генеалогії, родознавства, просопографії, біографістики, особової геральдики та сфрагістики.

Примітки 

Генеалогія